AUO peut faire référence à :
  ;
 AU Optronics, un fabricant taïwanais d'électronique et spécialisé dans la fabrication de panneaux de télévision.

Code IATA des aéroports